Wath – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Wath juxta Ripon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Wath (Ryedale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Wath-in-Nidderdale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Wath upon Dearne – miasto w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire